Лепа́ж () — французская фамилия. Известные носители:

 Лепаж, Анри (1908—1996) — французский фехтовальщик-шпажист.
 Лепаж, Жан (1779—1822) — французский оружейный мастер.
 Лепаж, Камиль (1988—2014) — французская фотожурналистка.
 Лепаж, Корин (род. 1951) — французский политик.
 Лепаж, Пирс (род. 1996) — канадский легкоатлет-многоборец.
 Лепаж, Пол (род. 1948) — американский политик франкоканадского происхождения.
 Лепаж, Робер (род. 1957) — канадский режиссёр театра и кино, актёр, драматург и сценарист.

Другое 
 (2795) Лепаж — астероид.

См. также 
 Бастьен-Лепаж, Жюль (1848—1884) — французский художник